Дискографія американського рок-гурту «Adelitas Way» складається з п'яти студійних альбомів, семи відеокліпів та тринадцяти синглів.

Альбоми

Студійні альбоми

Міні-альбоми

Сингли

Музичні відео

Примітки 

Adelitas Way
Adelitas Way